Матео Беретини је освојио титулу. У финалу је победио Аслана Карацева резултатом 6–1, 3–6, 7–6 (0).

Носиоци 

  Новак Ђоковић (полуфинале)
  '''Матео Беретини (победник)
  Аслан Карацев (финале)
  Душан Лајовић ''(друго коло)

<li> Филип Крајиновић (четвртфинале)
<li> Мартон Фучович (одустао)
<li> Џон Милман (друго коло)
<li> Миомир Кецмановић (четвртфинале)
<li> Ласло Ђере ''(прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Србије у тенису
Тенис 2021.
Тенис у Београду